А́рманис:
 Арманис, Жанис Андреевич (род. 1970) — латвийский футболист и тренер.

Армани́с:
 Арманис (Лори) — село в Армении.